

События 

 Мастер Дуншань Лянцзе основывает сото-сю
 Отчеканен андалузский дирхем 807 года
 В Казвине по приказу Гаруна Аль-Рашида построена 
 Восстание против Омейядского Халифата в Мериде.
 Даны высадились в Корнуолле и образовали союз с местными жителями против Уэссекса.
 Франкский король Италии Пипин Итальянский вынужден заключить перемирие с Византией после потери Далмации и Венеции.
 Римский император Карл Великий послал войска выбить арабов с Корсики. Франки одержали победу, но потеряли 13 кораблей. Победа эфемерна, в последующие годы арабы снова захватят Корсику и Сардинию.
 Арабы совершили нападение с моря на Родос. Византийский император Никифор I вынужден платить дань Гаруну ар-Рашиду.
 Византия подавила восстание славян на Пелопоннесе.
 Война Болгарии и Византией.
 Памплона признала покровительство Карла и вошла в Испанскую марку.
 Начало династии Донаури в Кахетии, которая закончилась в 1029 году.

Родились 
 Абу-Темам

Скончались 
 13 октября — Святой  Аугсбургский
 Кутред, король Кента (798—807).

См. также

Примечания